Naga Viper — один из наиболее жгучих сортов красного перца. В 2011 году он был назван Книгой рекордов Гиннесса как «Самый жгучий перец-чили в мире» с рейтингом жгучести 1 382 118 единиц по шкале Сковилла (, SHU), но был превзойдён по жгучести несколькими другими перцами, такими как Pepper X в 2017 году.

Происхождение 
Naga Viper был создан в Англии фермером по перцам-чили Джеральдом Фаулером () из компании The Chilli Pepper в , Камбрия. Утверждается, что это неустойчивый трёхсторонний гибрид, произведённый от , Naga Jolokia и Скорпиона Тринидада, одних из самых жгучих перцев в мире.

Галерея

См. также 
 Naga Dorset
 Naga Jolokia

Примечания 

Сорта перца